Lobnitz ou Löbnitz peuvent faire référence à:

Lobnitz
 Lobnitz & Company, un chantier naval écossais sur le fleuve Clyde 

Löbnitz
 Löbnitz (Poméranie-Occidentale), une commune d'Allemagne
 Löbnitz (Saxe), une commune d'Allemagne